Чемпионат Германии по футболу 2008/09 — 46-й сезон Бундеслиги. Сезон начался 15 августа 2008 года, матчем между «Баварией» и «Гамбургом», закончившимся вничью — 2:2. Последний тур был сыгран 23 мая 2009 года. Чемпионом Германии стал «Вольфсбург».

Участники 

1 В 2008 году «Хоффенхайм» проводил домашние игры на «Карл-Бенц-Штадион» в Мангейме, потому что «Райн-Неккар-Арена» не была построена до конца.
2 В 2009 году «Байер 04» стал проводить домашние матчи на стадионе «ЛТУ Арена» в Дюссельдорфе, так как на «Бай-Арене» началась реконструкция для расширения вместимости стадиона до 30 000 зрителей.

Турнирная таблица 

«Вердер» получил право участия в Лиге Европы как победитель кубка Германии.

Результаты матчей 

Источник: bundesliga.de

Потуровая таблица

Стыковые матчи 
За право играть в сезоне 2009/2010 в Бундеслиге проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 16-е место в Бундеслиге и клубом занявшим 3-е место во Второй Бундеслиге.

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Вердер» — «Хоффенхайм» — 5:4 (6-й тур, 27 сентября 2008)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Айнтрахт» — «Вердер» — 0:5 (32-й тур, 13 мая 2009)
 «Ганновер 96» — «Вольфсбург» — 0:5 (33-й тур, 16 мая 2009)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Боруссия (Дортмунд)» — «Арминия» — 6:0 (33-й тур, 16 мая 2009)

Бомбардиры

Ежемесячные награды

Статистика 
Примечательно, что среди команд, занимавших последние места в Бундеслиге с самого первого её розыгрыша (сезона 1963/64) «Арминия» меньше всех проиграла и больше всех сыграла вничью.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт DFB 
 Официальный сайт Бундеслиги
 Официальный сайт Бундеслиги 
 kicker online 
 Все о немецком футболе 

2008
Футбол в Европе в 2008 году
Футбол в Европе в 2009 году
Германия
Спорт в Германии в 2008 году
Спорт в Германии в 2009 году